Jatun Mayu (quechua jatun stor, mayu flod, också Ccatun Mayu, Ccatunmayo, Jattun Mayu, Jatun Mayo, Jatun Mayu, Jatunmayo) kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Jatun Mayu (Tomás Frías), flod, Tomás Frías, Potosí, 
 Río Jatun Mayu (vattendrag i Potosí, lat -20,11, long -65,67), flod, Potosí, 
 Río Jatun Mayu (vattendrag i Chuquisaca, lat -19,37, long -64,79), flod, Chuquisaca, 

Robotskapade Boliviaförgreningar